Giorgi Kvilitaia (Abasa, 1993. október 1. –) grúz válogatott labdarúgó, az APÓEL játékosa.

Mérkőzései a grúz válogatottban

Sikerei, díjai

Klub 
 Győri ETO
Magyar bajnokság: 2012–13

 Dinamo Tbiliszi:
Grúz bajnokság: 2015–16
Grúz kupa: 2015–16

 Anórthoszi Ammohósztu
Ciprusi kupa: 2020–21

Egyéni 
Grúz bajnokság gólkirálya: 2015–16

Jegyzetek

Források 
Giorgi Kvilitaia adatlapja az MLSZ oldalon 
Giorgi Kvilitaia adatlapja a HLSZ oldalon 
Giorgi Kvilitaia adatlapja a Transfermarkt oldalon 
Giorgi Kvilitaia, footballer. Eu-football.info 

Grúz labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1993-ban született személyek
A Győri ETO labdarúgói
A Dinamo Tbiliszi labdarúgói
A Rapid Wien labdarúgói
A KAA Gent labdarúgói
Az Anórthoszi Ammohósztu labdarúgói
Az Apoel Nicosia labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Élő személyek